

Bibliografia 
 Z. Porada, Starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie, Kraków 1980, s.143

Linki zewnętrzne 
 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich